Dissel ist eine
 mundartliche Variante des Holzbearbeitungswerkzeugs Dechsel

Dissel ist der Familienname folgender Personen:

 Henk Dissel (* 1991), niederländischer Sänger
 Karl Dissel (1857–1923), deutscher Philologe und Gymnasiallehrer
 Rainer Dissel (* 1953), deutscher Maler, Zeichner und Objektkünstler
 Werner Dissel (1912–2003), deutscher Schauspieler und Regisseur